Herreros de Suso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herreros de Suso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Herreros de Suso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar